Zločin a trest může být:

 Zločin a trest – román F. M. Dostojevského

filmová zpracování
 Zločin a trest (film, 1923), německý film, režie: Robert Wiene – Raskolnikow, s herci Moskevského uměleckého divadla (MCHAT)
 Zločin a trest (film, 1945), švédský film, režie: Hampe Faustman, hrají: Bengt Ekerot 
 Zločin a trest (film, 1956), francouzský film, režie: Georges Lampin , hrají: Jean Gabin, Marina Vlady
 Zločin a trest (film, 1959) režie: Robert Bresson 
 Zločin a trest (film, 1970), ruský film, režie: Lev A. Kulidžanov, hrají: Georgi Taratorkin, Innokentij Smoktunovskij, Irina Goševa
 Zločin a trest (film, 1983), finský film, režie: Aki Kaurismäki, hrají: Esko Nikkari, Matti Pellonpää 
 Zločin a trest (film, 1998), televizní americký film, režie: Joseph Sargent, hrají: Patrick Dempsey, Ben Kingsley, Julie Delpy 
 Zločin a trest (film, 2000), polský krátkometrážní film, režie: Piotr Dumala